Borre – comune francese del Nord
 Borre – villaggio norvegese nel comune di Horten
 Cimitero di Borre – cimitero vichingo situato presso Borre
 Anthony Vanden Borre – calciatore belga
 Martin Borre – calciatore danese

Pagine correlate

 Borra
 Borri
 Borro